Таврія, також Таврика — стара назва степової області Дніпро-Молочанського міжріччя в межах сучасних Запорізької та Херсонської областей України. Північно-Таврійські степи через Перекопський перешийок та затоку Сиваш переходять у степи Тавриди (Кримського півострова). Стосовно території Криму назви Таврія та Таврида — синоніми.
 Таврія — генеральна округа (адміністративно-територіальна одиниця) часів нацистської окупації, що існувала у 1942—1943 роках.
 Таврійська губернія.
Село:
 Таврія — Запорізька область, Пологівський район.
Селища:
 Таврія — Запорізька область, Мелітопольський район.
 Таврія — Херсонська область, Скадовський район.

 «Таврія» — автомобіль виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу.
 «Таврія» — український футбольний клуб із Сімферополя.
 «Таврія» — колишній іменний пасажирський поїзд № 309/310 сполученням Сімферополь — Одеса
 «Таврія» — колишній іменний пасажирський поїзд № 317/318 сполученням Запоріжжя — Одеса.
 «Таврія» — назва футбольного клубу «Кристал» (Херсон) у 1993—1994 роках.
 «Таврія» — фільм режисера Юрія Лисенка, знятий на кіностудії імені Олександра Довженка (1959).
 «Таврія» — щотижнева газета міста Токмак Запорізької області.
 «Таврія» — зоопарк у Запорізькому районі Запорізької області.
 «Таврія В» — всеукраїнська мережа супермаркетів.
 «Таврія» — романна дилогія українського письменника Олеся Гончара (1952).